Cette page recense les différentes significations (mots, codes, sigles, acronymes, abréviations, etc.) formées avec la combinaison de lettres USA.

Sigle 
USA est le sigle de :
 United States of America en anglais, c’est-à-dire les États-Unis d'Amérique (en français l’abréviation É.-U. ou EU est utilisée) ;
 University of South Alabama ;
 L', désignant le nom de différents partis politiques de pays arabes ;
 Union of South Africa en anglais, c’est-à-dire l'Union d'Afrique du Sud ou parfois écrite Union sud-africaine.

Code 
USA est un code signifiant :
 États-Unis, 
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), code alpha-3,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .

Toponyme 

 l’Usa, une rivière de la Hesse en Allemagne ;
 Usa (宇佐市, Usa-shi), une  du district homonyme, dans la préfecture d’Ōita au Japon ;
 Usa (宇佐郡, Usa-gun), un district dans la préfecture d’Ōita au Japon.

Œuvres artistiques 
U.S.A., une trilogie de romans de l'écrivain américain John Dos Passos
USA, un album du groupe de rock progressif King Crimson.

Code
Sigle de 3 caractères

Acronyme